A Equipe Albanesa de Copa Davis representa Albânia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Albanian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Albanesa)

Albania